

Sigle 
 Christelijk Nationaal Vakverbond – sindacato olandese
 City of North Vancouver – municipalità della Columbia Britannica (Canada)
 Comunicazione non verbale
 Comunicazione non violenta
 CNV – Variazione del numero di copie (genetica)

Codici 
 CNV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Canavieiras (Brasile)